Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Bohaboy e Nick Rainey che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Jarkko Nieminen 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Jarkko Nieminen (finale)
 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (semifinali)

 Lukáš Dlouhý /  Orest Tereščuk (quarti di finale)
 Doug Bohaboy /  Nick Rainey (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2002